Et akademi er enten:

 En højere læreanstalt -  en uddannelsesinstitution for grene som videnskab, sport, kunst, filosofi og teologi.
 Et selskab med et begrænset medlemstal - hvis formål er at fremme kunst, kultur eller videnskab. Ofte er medlemmerne specielt udvalgt af de andre medlemmer eller af bestyrelsen.

Se også 
 Platons akademi
 Akademia
 Erhvervsakademi
 Uddannelse
 Universitet

Antikken
Uddannelsesinstitutioner
Pædagogik
Grækenland i antikken